Jesús María Zamora puede referirse a:

 Jesús María Zamora (1955- ), futbolista español que jugó en la Real Sociedad de San Sebastián. 
 Jesús María Zamora (1871-1948), pintor colombiano.